Prosek může být:

 Prosek – čtvrť a katastrální území v Praze
 starý Prosek – v rozsahu před výstavbou sídliště Prosek
 Prosek (stanice metra) – stanice metra v Praze
 Nový Prosek – osada rodinných domků v Praze-Proseku, dnes obklopená panelovým sídlištěm Prosek
 sídliště Prosek – pražské sídliště na území Proseku a Střížkova
 Prosek (Makedonie), též Stenae – archeologická lokalita, středověká osada v Demir Kapija v jižní Makedonii

příjmení osob
 Zdeněk Prosek (* 1950) – český politik

Související články 
 Prošek

Rozcestníky - místopisné jméno